В истории кинематографа было зафиксировано два фильма под названием «Порох»:

 Порох, режиссёр — В. Ф. Аристов, СССР, 1985 г.
 Порох (Splitfire), режиссёр — П. Альберт, США, 1994 г.